«Welcome to the Freakshow» — четвертий студійний альбом американського рок-гурту Hinder. В США альбом вийшов 4 грудня 2012.

Виробництво 
9 серпня 2012, Hinder оголосив у Facebook та Twitter, що їх новий альбом буде називатися "Welcome to the Freakshow". Він вийшов 4 грудня 2012 року. Перед цим вийшов перший синґл Save Me, 30 серпня 2012.

Список пісень

Розширене видання

Чарти

Примітки 

Альбоми Hinder
Альбоми Republic Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми